Gustav Muheim ist der Name folgender Personen:

* Gustav Muheim (Politiker, 1851) (1851–1917), Schweizer Politiker (KVP)
 Gustav Muheim (Politiker, 1897) (1897–1979), Schweizer Jurist und Politiker (KVP)